Masque este un anumit gen de spectacol baroc, o formă festivă de divertisment de curte, care a înflorit în Europa secolului al XVI-lea și începutului secolului al XVII-lea.

Masque ori masques, mask ori masks, substantivul mască sau adjectivul (participiul trecut) mascat s-ar mai putea referi la:

Eveniment social 
 Bal mascat, din  sau din , eveniment la care participanții sunt îmbrăcați în costume și poartă măști.

Literatură, comics 
 Masca morții roșii (titlul original, în , inițial The Mask of the Red Death) este o povestire a scriitorului american Edgar Allan Poe, publicată în 1842.
 Masque, roman de F. Paul Wilson
 Masque, personaj ficțional din seriile Marvel Comics' X-Men

Filme, televiziune 
 Masques (film), film francez din 1987
 The Masque of the Red Death – film din 1964, inspirat de povestirea lui Poe
 Masque of the Red Death – film de groază din 1989

Muzică clasică 
 Masques (Debussy), Masques, L. 105, este o bucată muzicală pentru solo de pian de Claude Debussy, compusă în 1904
 Masques (Szymanowski), Masques opus 34, este o bucată muzicală pentru solo de pian de Karol Szymanowski, compusă în intervalul 1915 - 1916
 Masque de William Francis McBeth (1933 – 2012) — piesă muzicală compusă în 1967

Operă - Giuseppe Verdi 
 Bal mascat, (titlul original, în ) este o operă în trei acte, compusă de  Giuseppe Verdi pe un libret de Antonio Somma. Premiera absolută a operei a avut loc la Teatro Apollo din Roma, în ziua de 17 februarie 1859.

Formații 
 Masque (formație americană), formație americană de metal din anii 1980
 Masque (formație canadiană), denumire utilizată de formația CANO, doar pentru un single din 1981
 Masque, formație „de acoperire” pentru muzicianul Vernon Reid

Albume 
 Masque (album Kansas) — album din 1975 al formației americane Kansas
 Masques (album Brand X) — album din 1978 al formației britanice de jazz fusion Brand X
 Masque (album Manfred Mann's Earth Band) — album din 1987
 Masque (album The Mission) — album din 1992
 Masque (album King Crimson) — album din 1999

Alte utilizări 
 The Masque (sală de spectacole), un loc de muzică underground de la Hollywood, care deși a fost de scurtă durată, a jucat un rol esențial în viața scenei de punk rock din Los Angeles, 
 Masque Attack, o vulnerabilitate iOS dezvăluită de FireEye în 2014
 Masques block, un bloc de expansiuni de cărți de joc pentru (jocul de cărți de schimb) „Magic – The Gathering”

Vezi și 
 The Masque of the Red Death — (dezambiguizare)
 Mask (dezambiguizare)
 Masquerade (dezambiguizare)